

Термин
 Уи () — один из вариантов общего названия всех боевых искусств, существующих в Китае.

Географические объекты
 Уи — река в Магаданской области России. 
 Уи — озеро в Магаданской области России. 
 Уи () — горный хребет, расположенный в Китае, на границе провинций Фуцзянь и Цзянси. 

Населённый пункт
 Уи или Юи (, , ) — город в провинции Льеж (Бельгия). 
 Уи (Хэншуй) — уезд в городском округе Хэншуй провинции Хэбэй (КНР).
 Уи (Цзиньхуа) – уезд в городском округе Цзиньхуа китайской провинции Чжэцзян.

Аббревиатуры
 УИ (Усиление интеллекта) — совокупность средств и методов, обеспечивающих максимально возможную продуктивность интеллекта человека.
 УИ (Удельный импульс) — характеристика реактивного двигателя, равная отношению создаваемого им импульса топлива.

Фамилия
 Уи () — японская фамилия.
носители:
 Ёити Уи () (род. 27 ноября 1972) — японский мотогонщик, выступающий в шоссейно-кольцевых мотогонках. (анг.)
 Кадзунари Уи () (род. 25 апреля 1959) — японский политик, мэр города Катори. (яп.)
 Каори Уи () (род. 14 января 1971) — японский певец и композитор. (яп.)
 Макото Уи () (род. 25 июня 1932 — ум. 11 ноября 2006) — японский ученый эколог. (яп.)
 Минами Уи () (род. 21 декабря 1986) — японская модель. (яп.)

Другое
 Уи — приставка в названиях некоторых норманских, ирландским, шотландским династий и родов.
носители:
 Уи Имар () — нормано-ирландская династия. (анг.)
 Уи Нейллы () — ирландские и шотландские династии.
 Уи Дунлайнге () — ирландская династия правившая восточной Ирландией в IX—XI веках. (анг.)
 Уи Хеннселайг () — ирландская династия правившая восточной Ирландией в IX—XI веках. (анг.)
 Уи — название военного корпуса периода Цин, входил в состав Бэйянской армии, участвовал в Первой японо-китайской войне и Ихэтуаньском восстании на стороне повстанцев.
 Уи — одно из имён Пэн Цзу (), легендарного китайского долгожителя.
 Уи — фамилия одного из главных персонажей пьесы Бертольда Брехта «Карьера гангстера Артуро Уи, которой могло и не быть» ().
 Уи — название главного проспекта города Фучжоу (Китай).